Muralismo -técnica de pintura executada sobre uma parede
Painel (filme) - curta-metragem de Lima Barreto

Localidades

Painel - em Santa Catarina

Painel (Seiça)

Veja também
Retábulo

Desambiguação